Фурч (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фурч, Хулио (род. 1989) — аргентинский футболист, нападающий клуба «Веракрус».
 Фурч, Эвелин (1914—2015) — американская легкоатлетка.